Brixius, auch Britius, Brictius, Briktius, Briccius oder Bricio (lat. für Friedrich) ist der Name folgender Personen:

 Brictius von Tours (um 370–444), Heiliger
 Briccius († um 914), dänischer Prinz und Rom-Pilger, siehe Heiligenblut am Großglockner #Geschichte
 Brictius Nordanus (um 1490–1557), reformatorischer Prediger
 Germain de Brie (latinisiert Germanus Brixius; 1490–1538), französischer Humanist
 Dave Brixius, Gitarrist der Band Edge of Thorns

Siehe auch:
 Sankt Brictius, Brictiuskirche